Улица Ба́бушкина (бывшая Зверевская) — улица в Правобережном округе города Иркутска. Расположена в историческом центре между параллельными ей улицами Декабрьских Событий и Карла Либкнехта, проходит от улицы Карла Маркса до улицы Дзержинского.

История 
Оформилась во 2-й половине XVIII века. Первоначальная застройка почти полностью погибла в пожаре 1879 года. Большая часть сохранившихся зданий построена в конце XIX века.

В ноябре 1920 года переименована в память революционера-большевика И. В. Бабушкина (1873—1906).

Достопримечательности 
д. 1 а — бывший дом Трутневой, деревянный, построенный в конце XIX века;

д. 2 — бывший доходный дом Кирикова, деревянный, построенный в 1880-е;

д. 3а — деревянный особняк конца XIX — нач. XX;

д. 5 — доходный дом конца XIX — нач. XX века;

д. 6 а — каменный жилой дом середины XIX века;

д. 7 — бывший дом Яремского, деревянный, XIX век;

д. 9 — деревянный доходный дом конца XIX — нач. XX века;

д. 10 (а, б, в) — бывшая усадьба Рассушина, конец XIX — нач. XX века;

д. 11а — бывший доходный дом Шкурина, деревянная постройка нач. XX века;

д. 11б — доходный дом нач. XX века;

д. 12 а — бывший дом Винтовкина, постройка конца XIX века;

д. 13 а — деревянный доходный дом конца XIX века;

д. 15 а — деревянный доходный дом конца XIX века;

д. 17 а — бывший особняк Жигалова, дерево, 1880-е;

д. 17 б — деревянный доходный дом конца XIX века;

д. 19 а — каменный доходный дом конца XIX — нач. XX века.

Примечания

Литература 
 Колмаков Ю. Улица Байкальская // Восточно-Сибирская правда. — 1987. — 29 августа. — С. 2.

Ссылки 
 Улица Бабушкина в Иркипедии

Бабушкина
Исторический центр Иркутска
Улицы, названные в честь политиков